Honeder ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Honeder (* 1931), österreichischer Schulpädagoge, Kirchenhistoriker und römisch-katholischer Priester

 Walter Honeder (1906–2006), österreichischer Maler und Grafiker